¡Ay, Carmela! es el título de varias obras artísticas:
 ¡Ay, Carmela!, canción popular española compuesta en el  y conocida por su reutilización por el bando republicano en la Guerra Civil Española (1936-1939);
 ¡Ay, Carmela!, obra de teatro de 1986 escrita por José Sanchis Sinisterra;
 ¡Ay, Carmela!, película de 1990 dirigida por Carlos Saura.